Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1936/37 war die vierte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Nachdem die Vereine in und um Aachen zu dieser Spielzeit in den Gau Mittelrhein wechselten, wurde die Bezirksklasse auf fünf Gruppen verkleinert. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1937/38, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der BV Altenessen 06 und Union 02 Hamborn, dem dadurch der direkte Wiederaufstieg gelung, durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1936
Fußballsaison 1936/37